Salinger ou Sallinger peut désigner :

Patronyme 
 Conrad Salinger (1901-1962), compositeur, orchestrateur et arrangeur américain ;
 Diane Salinger (née en 1951), actrice américaine ;
 Emmanuel Salinger (né en 1964), acteur français ;
 Jerome David Salinger (1919-2010), écrivain américain ;
 Joachim Salinger (né en 1978), acteur français ;
 Matt Salinger (né en 1960), acteur américain ;
 Pierre Salinger (1925-2004), journaliste américain.

Divers 
 Sallinger, pièce de théâtre de Bernard-Marie Koltès.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif